Nice, een stad in Frankrijk
 Graafschap Nizza een voormalig graafschap dat ook wel graafschap Nice werd genoemd
 Nice, een plaats in Californië, Verenigde Staten
 Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)
 National Institute for Health and Care Excellence (NICE), een agentschap van de Britse overheid
 The Nice, Britse rockband